A Pieve Vecchia possono corrispondere un certo numero di voci.

Architetture religiose
 Pieve Vecchia, chiesa di Campagnatico, in provincia di Grosseto.
 Pieve vecchia, chiesa di Lucca.
 Pieve vecchia, chiesa di Monte San Savino, in provincia di Arezzo.
 Pieve vecchia, chiesa di Radicondoli, in provincia di Siena.

Geografia
 Pieve Vecchia, frazione di Idro, in provincia di Brescia.
 Pieve Vecchia, frazione di Lucignano, in provincia di Arezzo.
 Pieve Vecchia, località di Orciano Pisano, in provincia di Pisa.